

Sigle ou code 

Le sigle EKA peut signifier :
 Eesti Kunstiakadeemia (en français, Académie estonienne des arts), une université publique située à Tallinn en Estonie ;
 Erich Kräml et Associés, une entreprise française spécialisée dans la fabrication de porte-badges et de protège-cartes.

Le code EKA peut faire référence à :
 Eureka en Californie, selon la liste des gares d'Amtrak ;
 Murray Field, l'aérodrome d'Eureka en Californie, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Sciences et techniques 
 Le préfixe éka a été utilisé par Dmitri Mendeleïev pour former les noms provisoires d'éléments chimiques encore inconnus à son époque.

Sciences humaines et sociales 
 En sanskrit, éka est le chiffre 1.

Anthroponyme 
 Eka est un prénom.

Toponyme 
 Eka est une localité du Cameroun.